Брендон Фрейзер  — американський фігурист, що виступає у парному катанні, срібний призер Олімпійських ігор, чемпіон світу.

Спортивні результати 
(У парі з Алексою Кнірім)

(У парі з Хевен Денні)

Посилання 
 
 

фігуристи США
срібні олімпійські медалісти США
Срібні призери зимових Олімпійських ігор 2022
Фігуристи на зимових Олімпійських іграх 2022